Arvid Knutsen – calciatore norvegese
 Caroline Knutsen – ex calciatrice norvegese
 Didrik Knutsen Fløtre – calciatore norvegese
 Hans Knutsen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Kjetil Knutsen – allenatore di calcio norvegese
 Kristoffer Knudsen Larsen – calciatore norvegese
 Mathias Knutsen Rasmussen – calciatore norvegese
 Morten Abel Knutsen – cantante e musicista norvegese
 Morten Knutsen – allenatore di calcio e calciatore norvegese
 Pål Moddi Knutsen, noto come Moddi – cantautore, musicista e polistrumentista norvegese
 Tormod Knutsen – combinatista nordico norvegese